Ez a lista az angol Chelsea Football Club összes vezetőedzőjét tartalmazza statisztikákkal és sikerekkel.

Vezetőedzők 
 Adatok 2015. január 17. szerint. Minden tétmérkőzést tartalmaz.
* Játékosedző+ Megbízott edző
M = Játszott mérkőzések; GY = Megnyert mérkőzések; D = Döntetlen mérkőzések; V = Elvesztett mérkőzések; LG = Lőtt gólok; KG = Kapott gólok

 1 Egy döntetlen kupamérkőzés büntetőkkel megnyerve.
 2 Egy döntetlen kupamérkőzés büntetőkkel megnyerve.
 3 Egy döntetlen kupamérkőzés büntetőkkel megnyerve; egy döntetlen kupamérkőzés büntetőkkel elveszítve.
 4 Két döntetlen kupamérkőzés büntetőkkel megnyerve; egy döntetlen Charity Shield mérkőzés büntetőkkel elveszítve.
 5 Egy döntetlen kupamérkőzés büntetőkkel elveszítve; egy döntetlen Community Shield mérkőzés büntetőkkel elveszítve.
 6 Egy döntetlen kupamérkőzés, büntetőkkel elveszítve.
 7 Egy döntetlen kupamérkőzés, büntetőkkel elveszítve.
 8 Két döntetlen kupamérkőzés, büntetőkkel elveszítve; egy döntetlen Community Shield mérkőzés büntetőkkel megnyerve.
 9 Egy döntetlen kupamérkőzés, büntetőkkel megnyerve.

Edzők sikerekkel

Jegyzetek 

Labdarúgó-vezetőedzők listái